Чаркос има више значења:

 Чаркос (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чаркос (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику